Valnød har flere betydninger:
 Valnød (træ) – et træ
 Valnød-slægten – planteslægt
 Valnød (frugtsten) – til at knække
 Valnød (kerne) – til bagværk og konfekt
 Valnød (ved) – veddet af valnøddetræer, typisk brugt til finer
 Valnød (farve) – en smuk gyldenbrun farve. En meget holdbar farve, som kan udvindes af det grønne valnøddekød (den grønne skal) og som kan farve uld (og fingre) uden nogen form for bejsning

Se også 
 Carya – frugterne af planteslægten Carya kaldes også for valnødder, da vi ikke har noget andet hævdvundet navn for dem.